est la formule brute de plusieurs isomères.

 acétate de rétinyle, numéro CAS 
 acide docosahexaénoïque, numéro CAS 
 3β-hydroxy-16-méthylprégna-5,16-diène-20-one, numéro CAS 
 acétate de 13-cis-rétinyle, numéro CAS 
 promestriene, numéro CAS 
 (20R)-3-oxoprégn-4-ène-20-carbaldéhyde, numéro CAS 
 21-hydroxy-20-méthylprégna-1,4-diène-3-one, numéro CAS